Евге́ний Степа́нович Петро́в:
 Петров, Евгений Степанович (1900—1942) — техник-конструктор Газодинамической лаборатории.
 Петров, Евгений Степанович (1903—1942) — советский кинорежиссёр.